Charles King (1880-1958), atleta estadounidense
 Charles King (1895-1957), actor estadounidense